Іван Болдирєв (,  15 серпня 1949, Зренянин) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» (1970). Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Народився 1949 року у СФРЮ в родині росіянина і сербки. У дворічному віці емігрував з батьками до Канади. Хокейну кар'єру розпочав 1967 року в ОХА.

1969 року був обраний на драфті НХЛ під 11-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Каліфорнія Голден-Сілс», «Чикаго Блек Гокс», «Атланта Флеймс», «Ванкувер Канакс» та «Детройт Ред-Вінгс».

Загалом провів 1100 матчів у НХЛ, включаючи 48 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1978.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Каліфорнія Голден-Сілс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Атланта Флеймс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Уродженці Зренянина
Росіяни Канади
Югославські емігранти до Канади